Happiness (filme) — realizado por Todd Solondz
 Happiness (manga) — de Shūzō Oshimi

Música 
 Happiness (álbum de Dance Gavin Dance)
 Happiness (álbum de Hurts)
 Happiness (canção de Alexis Jordan)
 Happiness (canção de Red Velvet)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de quadrinhos